Nogometni klub "Prekodravac" (NK "Prekodravac"; "Prekodravac"; "Prekodravac" Ždala) je nogometni klub iz Ždale, općina Gola, Koprivničko-križevačka županija, Republika Hrvatska.  
U sezoni 2022./23. "Prekodravac" se natječe u "1. ŽNL Koprivničko-križevačkoj", ligi petog stupnja hrvatskog nogometnog prvenstva.

O klubu  
NK "Prekodravac" je osnovan 1973. godine. Od 1974. sudjeluje u službenim natjecanjima. Krajem 1970.-ih se natjecao u "Međuopćinskoj ligi Đurđevac-Virovitica-Koprivnica - skupina Đurđevac", a kasnije u "Općinskoj ligi Đurđevac". 1990. godine je izgorjela klupska svlačionica, te klub privremeno prestaje s radom.  
1994. godine počinje izgradnja nove svlačionice (koja je kasnije obnavljana), a tada klub počinje i ligaški nastupati u "4. ŽNL Koprivničko-križevačkoj", te s vremenom igra i u ostalim županijskim ligama "Nogometnog saveza Koprivničko-križevačke županije". U sezoni 2010./11. su prvi put nastupili u "2. ŽNL Koprivničko-križevačkoj", a od sezone 2014./15. nastupaju u "1. ŽNL Koprivničko-križevačkoj".

Uspjesi 
 2. ŽNL Koprivničko-križevačka 
 drugoplasirani: 2012./13., 2013./14.  

 3. ŽNL Koprivničko-križevačka 
 prvak: 2009./10. (Đurđevac) 

 4. ŽNL Koprivničko-križevačka 
 drugoplasirani: 2005./06.

Pregled plasmana po sezonama

Poznati igrači

Povezani članci 
 Ždala

Vanjske poveznice 
 Nk Prekodravac Zdala, facebook stranica 
 Nk Prekodravac Zdala 
 sofascore.com, NK Prekodravac Ždala 
 transfermarkt.com, NK Prekodravac Zdala 
 klikaj.hr, nk prekodravac ždala 
 sportilus.com, NOGOMETNI KLUB PREKODRAVAC ŽDALA

Izvori 
 
 gola.hr, NK “Prekodravac”, pristupljeno 21. prosinca 2020. 
 ns-kckz.hr, Klubovi, pristupljeno 21. prosinca 2020. 
 nogomet.lzmk.hr, "Nogometni leksikon", Koprivničko-križevačka županija, nogometni savez 
 poslovna.hr, NOGOMETNI KLUB PREKODRAVAC ŽDALA 
 fininfo.hr, NK "PREKODRAVAC" 
 bisnode.hr, NOGOMETNI KLUB "PREKODRAVAC" ŽDALA 
 companywall.hr, NK "Prekodravac" 
 Franjo Frntić, Dragutin Hripko i dr: Sto godina nogometa u Hrvatskoj : 1880-1980., Zagreb, 1983., UDK: 796.332(497.13)"1880/1980", str. 89-90  
  

Nogometni klubovi u Koprivničko-križevačkoj županiji